Phantom eller phnatoms''' kan syfta på:

 Phantom (spelkonsol) – en planerad spelkonsol som aldrig färdigställdes 
 McDonnell Douglas F-4 Phantom II – ett amerikanskt stridsflygplan
 Phantom (musikalbum) – ett album av black metal-bandet Khold
 Phantom (musikgrupp), ett sydkoreanskt pojkband
 Phantoms – en amerikansk bok som sedermera filmatiserats
 Philadelphia Phantoms – ett amerikanskt ishockeylag
 Adirondack Phantoms – ett amerikanskt ishockeylag

Se även
 Rolls-Royce Phantom – flera bilmodeller från Rolls-Royce